San Pablo de la Moraleja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Pablo de la Moraleja (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 San Pablo de la Moraleja (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar